Крыжовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крыжовка — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Крыжовка — упразднённый хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Крыжовка — деревня в Минском районе Минской области.
 Крыжовка  — остановочный пункт Белорусской железной дороги.

Украина 
 Крыжовка — село в Рожищенском районе Волынской области.

См. также 
 Крыловка